Villa Maffei – villa di Isola Rizza
 Villa Maffei, Nuvoloni, Sigurtà, detta "Della Quercia" – villa di Valeggio sul Mincio
 Villa Maffei Benini – villa di Mezzane di Sotto
 Villa Maffei Faccioli – villa di Colognola ai Colli